Thomas Crittenden ist der Name folgender Personen:

* Thomas Leonidas Crittenden (1819–1893), US-amerikanischer General
 Thomas Theodore Crittenden (1832–1909), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Turpin Crittenden (1825–1905), US-amerikanischer General